Allende puede referirse a:

Apellido 
 Allende es un apellido español de la zona vasca-riojana, originario de Ezcaray.

Personajes 
 Salvador Allende (1908-1973), presidente de la República de Chile entre 1970 y 1973.
 Isabel Allende Bussi (1945-), expresidenta del Senado de la República de Chile entre 2014 y 2015 y actual senadora en ejercicio.
 Ignacio Allende (1769-1811), general independentista en México.
 Natxo Allende (1969-), director y actor porno español más conocido como Torbe.
 Walter Beveraggi Allende (1920-1993), político, abogado y economista argentino.
 Isabel Allende Llona (1942-), escritora chilena.

Divisiones administrativas

España 
 Allende (C.P. 33508), aldea de la parroquia de Vibaño, Llanes, Asturias.
 Allende (C.P. 09200), barrio en la ciudad de Miranda de Ebro, Burgos.
 Allende, localidad de Cantabria.

México 
 Allende, municipio del estado de Chihuahua.
 Allende, municipio en el estado de Coahuila:
 Allende, ciudad cabecera.
 (San Miguel de) Allende, municipio en el estado de Guanajuato.
 Allende, municipio en el estado de Nuevo León:
 Allende, ciudad cabecera.
 Ignacio Allende, población en el estado de Durango.
 Allende, población en el estado de Veracruz.
 Allende, población en el estado de Sonora.

Uruguay 
 Nombre original de la localidad de Bernabé Rivera, departamento de Artigas.

Transporte 
 Allende, estación del metro de la Ciudad de México.

Biología 
 Allende, género de algunas especies de arañas de la familia de los tetragnátidos.

Enlaces externos